PSX steht für:
 Codename der Spielekonsole PlayStation
 eine Variante der PlayStation 2 mit Festplattenrekorder, siehe PlayStation 2#PSX
 pSX (Emulator), einen PlayStation-Emulator
 das interne Kürzel von Adobe Photoshop Express
 den US-amerikanischen Börsencode des Unternehmens Phillips 66

PS-X steht für:
 Styrol-Divinylbenzol-Copolymer

Abkürzung